Pallareto ima više značenja:
 Pallareto, Cuneo
 Pallareto, Savona